Szcześniak – polskie nazwisko.

Osoby o tym nazwisku:
 Władysław Szcześniak (1858–1926) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy warszawski w latach 1925–1926
 Kazimierz Szcześniak (1885-1945) – polski oficer
 Bolesław Szcześniak (1908–1996) – polski historyk emigracyjny, orientalista
 Alina Surmacka-Szcześniak (ur. 1925) – amerykańska chemik i doktor technologii żywności
 Andrzej Leszek Szcześniak (1932–2003) – doktor nauk historycznych, autor ponad trzydziestu książek o tematyce historycznej oraz podręczników szkolnych
 Barbara Szcześniak (ur. 1951) – polska aktorka teatralna
 Paweł Szcześniak (1952–2007) – polski rzeźbiarz
 Andrzej Szcześniak (ur. 1955) – polski strażak
 Mietek Szcześniak (ur. 1964) – polski piosenkarz, kompozytor i autor tekstów
 Paweł Szcześniak (ur. 1975) – polski koszykarz
 Filip Szcześniak (ur. 1990) – polski raper tworzący pod pseudonimem Taco Hemingway

Zobacz też 
 Szczęśniak

Polskie nazwiska